Набережное — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Набережное — село в Жаксынском районе Акмолинской области, ликвидировано в 2005 году.
 Набережное — село в Денисовском районе Костанайской области.
 Набережное — село в Тарановском районе Костанайской области.
 Набережное — село в Павлодарском районе Павлодарской области.
 Набережное — прежнее, до 2010 года, название села Асан Зеленовского района Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Набережное — село в Воловском районе Липецкой области.
 Набережное — село в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Набережное — деревня в Тонкинском районе Нижегородской области.
 Набережное — село в Каргатском районе Новосибирской области.
 Набережное — село в Ряжском районе Рязанской области.
 Набережное — деревня в Куркинском районе Тульской области.
 Набережное — с 1944 по 1954 годы название села Кулары Грозненского района Чечни.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Набережное — село в Ленинском районе.

Украина 
 Набережное — село в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Набережное — село в Новоазовском районе Донецкой области.
 Набережное — посёлок в Приморском районе Запорожской области.
 Набережное — село в Галичском районе Ивано-Франковской области.
 Набережное — посёлок в Беляевском районе Одесской области.
 Набережное — село в Глобинском районе Полтавской области.
 Набережное — село в Демидовском районе Ровненской области.
 Набережное — село в Тростянецком районе Сумской области.
 Набережное — село в Бучачском районе Тернопольской области.
 Набережное — село в Семёновском районе Черниговской области.

Другое 
 Набережное — железнодорожная станция в Липецкой области.

См. также 
 Набережный
 Набережная (значения)